Theodor Pyl ist der Name folgender Personen:
* Theodor Pyl (Theologe) (1647–1723), deutscher Theologe und Physiker
 Theodor Pyl (Historiker) (1826–1904), deutscher Historiker